Sprint techniką klasyczną był jedną z konkurencji Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Zmagania odbyły się 19 lutego 2015 w szwedzkim Falun. Tytułu z poprzednich mistrzostw, we włoskim Val di Fiemme bronił Rosjanin Nikita Kriukow, również w technice klasycznej. Do startu w eliminacjach przystąpiło 128 biegaczy z 49 krajów. Ostatecznie złoty medal zdobył Norweg Petter Northug.

Wyniki

Eliminacje 
W eliminacjach każdy zawodnik biegnie indywidualnie. Po ukończeniu trasy przez wszystkich biegaczy, 30 z najlepszymi czasami awansowało do ćwierćfinałów.

Ćwierćfinały 
W ćwierćfinałach wystąpiło 30 zawodników. Odbyło się 5 biegów ćwierćfinałowych. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie automatycznie zakwalifikowało się do półfinałów. Po ukończeniu wszystkich ćwierćfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich ćwierćfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami przeszło do półfinałów jako tzw. Lucky Loserzy.
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
W półfinałach wystąpiło razem 12 zawodników. Odbyły się 2 biegi półfinałowe. W każdym biegu wystartowało 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie przeszło do finału. Po ukończeniu wszystkich półfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich półfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami awansowały do finału jako tzw. Lucky Loserzy.
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015